Thelema.6 — музичний альбом гурту Behemoth. Виданий 23 вересня 2000 року лейблами Avantgarde Music, Osmose Production, Olympic Records і Peaceville Records. Загальна тривалість композицій становить 40:45. Альбом відносять до напрямку дез-метал.

Список пісень 
 «Antichristian Phenomenon» — 4:41
 «The Act of Rebellion» — 3:49
 «Inflamed With Rage» — 3:14
 «ΠΑΝ ΣΑΤΥΡΟΣ» (Pan Satyros) — 4:25
 «Natural Born Philosopher» — 4:00
 «Christians to the Lions» — 3:03
 «Inauguration of Scorpio Dome» (muz. Nergal, sł. Azarewicz) — 3:07
 «In The Garden of Dispersion» — 3:32
 «The Universe Illumination (Say 'Hello' to My Demons)» — 3:33
 «Vinvm Sabbati» — 3:26
 «23 (The Youth Manifesto)» — 4:01

Посилання 
 
 
 
 
 

Альбоми Behemoth
Музичні альбоми 2000